Gminy w USA:
 Lamotte (ang. Lamotte Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Crawford
 Lamotte (ang. Lamotte Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Sanilac